Bödeln och skökan kan syfta på:

Bödeln och skökan (novell) – en novell av Ivar Lo-Johansson
Bödeln och skökan (film) – en film av Hrafn Gunnlaugsson från 1986